Drift & Die () — песня рок-группы Puddle of Mudd, выпущенная 23 апреля 2002 года. Является третьим синглом с дебютного студийного альбома Come Clean. Существует другая версия этой песни, которая есть в мини-альбоме  1994 года.

Видеоклип 
Видеоклип был снят вокалистом группы Limp Bizkit Фредом Дёрстом в Лос-Анджелесе. На одном из сцен группа Puddle of Mudd исполняет песню на Башне Банка.

Список композиций 
США/Европа Промо

Великобритания/Европа Промо

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни по алфавиту
Синглы 2002 года
Синглы по алфавиту